Zeckwer ist der Familienname folgender Personen:

 Camille Zeckwer (1875–1924), US-amerikanischer Komponist
 Richard Zeckwer (1850–1922), US-amerikanischer Komponist deutscher Herkunft